Le terme diabète peut faire référence à plusieurs syndromes ou maladies :
 le diabète, un syndrome présent dans deux groupes de maladies :
 le diabète sucré, un type de maladie lié à une anomalie de synthèse ou de l'action de l'insuline. Il en existe plusieurs causes :
 le diabète de type 1, diabète sucré caractérisé par la disparition des cellules produisant l'insuline,
 le diabète de type 2, diabète sucré caractérisé par une moindre sensibilité à l'insuline,
 le diabète gestationnel, cause de diabète sucré chez la femme au cours de la grossesse,
 le diabète néonatal, cause de diabète sucré du nouveau-né ;
 le diabète insipide, type de maladie en rapport avec une anomalie de la sécrétion ou de la reconnaissance de l'hormone antidiurétique ;
 le diabète rénal, un terme inapproprié pour désigner la glycosurie rénale.

Le terme, utilisé sans précision, fait référence, en règle générale, aux diabètes sucrés, le diabète insipide étant suffisamment rare et particulier pour que l'adjectif « insipide » soit toujours précisé, sauf s'il n'y a pas d'équivoque possible.